Случайный вальс:
 «Случайный вальс» — песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского, созданная в 1943 году.
 «Случайный вальс» — советский фильм 1989 года режиссёра Светланы Проскуриной.
 «Случайный вальс» — пьеса Александра Ремеза по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».